Федералните избори в Германия през 2021 г. са 20-те избори за Федерално събрание (Бундестаг) на Федерална република Германия, те се провеждат на 26 септември 2021 г. от 08:00 до 18:00 часа местно време. Предварителните резултати са публикувани в нощта на 27 септември 2021 г. Най-голяма подкрепа получава Германската социалдемократическа партия (SPD), която гласуват 25,7 % от упражнилите своя глас избиратели. На второ място е коалицията ХДС/ХСС (между Християндемократическия съюз и Християнсоциалния съюз), която получава 24,1% от гласовете. Съюз 90/Зелените получават 14,8 % от гласовете, Свободната демократична партия (FDP) 11,5 %, Алтернатива за Германия (AfD) 10,3 %. 

Левицата е подкрепена от 4,9 % от избирателите, като по този начин не преодолява изборната бариера от пет процента за влизане в Бундестага. Партията обаче формира фракция в парламента, тъй като трима от нейните представители са избрани пряко в Берлин и Лайпциг.

Резултати

по провинции

Източници

Външни препратки 

   

2021
Германия
2021 година в Германия